Francis Verreault-Paul (né le  à Roberval, dans la province de Québec au Canada) est un joueur québécois de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Le 4 décembre 2014, il rejoint le HC Ajoie, afin de remplacer Kevin Cloutier.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ ||63 ||6 ||10 ||16 ||82 ||18 ||0 ||5 ||5 ||16
|-
|2004-2005 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ ||69 ||12 ||9 ||21 ||115 ||17 ||8 ||8 ||16 ||26
|-
|2005-2006 || Saguenéens dee Chicoutimi || LHJMQ ||69 ||30 ||34 ||64 ||106 ||9 ||3 ||3 ||6 ||18
|-
|2006-2007 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ ||38 ||22 ||22 ||44 ||92 ||4 ||1 ||0 ||1 ||14
|-
|2007-2008 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ ||62 ||19 ||25 ||44 ||115 ||5 ||2 ||0 ||2 ||9
|-
|2008-2009 || Redmen de l'Université McGill || SIC ||24 ||13 ||13 ||26 ||123 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Redmen de l'Université McGill || SIC ||27 ||25 ||29 ||54 ||103 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Redmen de l'Université McGill || SIC ||19 ||28 ||14 ||42 ||68 ||8 ||5 ||6 ||11 ||34
|-
| 2011-2012 || Bears de Hershey || LAH || 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Road Warriors de Greenville || ECHL || 32|| 7|| 14|| 21|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Condors de Bakersfield || ECHL || 28|| 9|| 17|| 26|| 108|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Solar Bears D'Orlando || ECHL || 13|| 3|| 4|| 7|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Tønsberg Vikings || GET Ligaen || 7|| 1|| 8|| 9|| 26|| 4|| 3|| 4|| 7|| 29
|-
| 2014-2015|| Condors de Bakersfield || ECHL || 14|| 5|| 5|| 10|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| HC Ajoie || LNB || 19 || 11 || 14 || 25 || 50 || 6 || 1 || 4 || 5 || 10
|-
| 2014-2015 || Fribourg Gottéron || LNA || - || - || - || - || - || 3 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2015-2016 || Gentofte Stars || Metal Ligaen || 21 || 5 || 15 || 20 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || SSI Vipiteno Broncos || AlpHL || 32 || 27 || 22 || 49 || 58 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Milton Keynes Lightning || EIHL || 49 || 16 || 42 || 58 || 168 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2018 || Hockey Milano Rossoblu || AlpsHL || 19 || 8 || 19 || 27 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Marquis de Jonquière || LNAH || 4 || 4 || 1 || 5 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Marquis de Jonquière || LNAH || 26 || 10 || 24 || 34 || 51 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en mai 1987
Naissance au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Joueur québécois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Road Warriors de Greenville
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur de la SSI Vipiteno Broncos
Joueur du Milton Keynes Lightning